Odenplan (plein), plein in Stockholm
 Odenplan (metrostation), metrostation in Stockholm
 Station Odenplan, treinstation in Stockholm